Edda — duas colectâneas de textos do século XIII, encontradas na Islândia, que permitiram iniciar o estudo da mitologia nórdica e germânica
 Edda em verso - Coleção de poemas em nórdico antigo de autor anónimo do século XIII
 Edda em prosa - Manual islandês de poesia escáldica e compêndio de mitologia nórdica escrito por Snorri Sturluson, por volta do ano 1220
 673 Edda
 Edda Awards

Desambiguações de astronomia
Desambiguações de mitologia